È la prima edizione del torneo.

In finale Ulrikke Eikeri e Ellen Perez hanno sconfitto Ljudmyla Kičenok e Marta Kostjuk con il punteggio di 6-3, 6-3.

Teste di serie 

  Darija Jurak /  Andreja Klepač (quarti di finale)
  Eri Hozumi /  Zhang Shuai (semifinale)

 Ljudmyla Kičenok /  Marta Kostjuk (finale)
 Ulrikke Eikeri /  Ellen Perez (Campionesse)

Wildcard 

  Paula Arias Manjón /  Sara Sorribes Tormo (primo turno)

 Cristiana Ferrando /  Lucrezia Stefanini (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Tenerife Ladies Open 2021